Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Shanghai Rolex Masters 2014 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů po výhrách ve dvou kolech. Dvojnásobným obhájcem titulu byl srbský první hráč světa Novak Djoković, který v semifinále podlehl jednomu z největších rivalů na okruhu, Federerovi.

Soutěž vyhrál Roger Federer po finálovém vítězství nad Francouzem Gillesem Simonem, když zvládl tiebreakové koncovky obou setů. Ve druhém kole proti Leonardu Mayerovi odvrátil Švýcar v závěrečné sadě pět mečbolů. Na okruhu ATP Tour si připsal 81. kariérní titul ve dvouhře, čtvrtý v probíhající sezóně a premiérový na Shanghai Masters. Vybojoval také rekordní 17. vavřín z tvrdého povrchu série ATP Masters, když těchto událostí vyhrál celkově dvacet tři.

Federer se v následné pondělní aktualizaci žebříčku ATP z 13. října 2014 vrátil na 2. místo, když na něm vystřídal Nadala.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů mělo volný los do druhého kola.
 Novak Djoković (semifinále)
 Rafael Nadal (2. kolo)
 'Roger Federer (vítěz)
 Stan Wawrinka (2. kolo)
 David Ferrer  (čtvrtfinále)
 Tomáš Berdych  (čtvrtfinále)
 Kei Nišikori (2. kolo)
 Milos Raonic (2. kolo, skreč)
 Marin Čilić (1. kolo)
 Grigor Dimitrov (2. kolo)
 Andy Murray (3. kolo)
 Ernests Gulbis (1. kolo)
 John Isner (3. kolo)
 Roberto Bautista Agut (3. kolo)
 Fabio Fognini (1. kolo)
 Kevin Anderson (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shanghai Rolex Masters 2014